Будевейн Деркс () (17 июля 1986 года) — голландский шашист (международные шашки, также бразильские шашки). Чемпион Голландии в составе клуба Damvereniging Denk en Zet Culemborg в сезонах 2002/03, 2004/05 и 2006/07. Чемпион мира среди юношей в 2003 году).  Участник чемпионатов Голландии 2007—2010 гг. (лучший результат — 6 место).

Международный мастер.

FMJD-Id: 11232

Спортивная биография 
2014

- 13 место Чемпионат мира по блицу

2006

- 35 место Чемпионат Европы 

Бронзовый призёр чемпионата мира среди кадетов (2002).

В бразильские шашки сыграл на Nijmegen Open

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Профиль на сайте ФМЖД

 фото

 

международные мастера по шашкам
Шашисты Нидерландов